Юрий Алексеевич Меженко (настоящая фамилия — Иванов-Меженко, ; 18 июня 1892, Харьков — 24 декабря 1969, Киев) —  советский и украинский библиограф, библиотековед, книговед, коллекционер и литературовед.

Биография 
Родился в семье харьковского врача. Фамилию Меженко унаследовал от деда-архитектора со стороны матери.

Выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1917). Работал директором Главной книжной палаты в Киеве и председателем Совета всенародной библиотеки Украины при АН УССР (1919—1922), директором Украинского научно-исследовательского института книговедения (1922—1931). Редактор ежеквартальника Библиологические вести (1923—1931).

В 1934—1945 работал в Ленинграде в библиографическом отделе Публичной Библиотеки. В блокаду состоял в комиссии, спасающей книжные сокровища из частных коллекций ленинградских библиофилов.

В 1945—1948 — директор Библиотеки АН УССР, где провёл структурную реорганизацию библиотеки и др. Под его руководством были подготовлены в Киеве и Львовском филиале академической библиотеки репертуарные картотеки, отразившие историю украинской книги за первые 116 лет книгопечатания.

В 1952 вышел на пенсию. Уже будучи пенсионером, завершил работу над 1-м томом «Библиографии периодических изданий России».

В 1960—1962 годах возглавлял в Киеве редакцию библиографии «Украинской советской энциклопедии», собирал материалы для Словаря русских библиографов (1200 имен) и коллекцию портретов библиографов (около 300).

В течение 1911—1969 годов собрал коллекцию «Шевченкианы» — разнообразные материалы, связанные с жизнью и творчеством Тараса Шевченко, насчитывающую более 15 тысяч единиц хранения, которую после смерти Меженко по его завещанию передано в дар Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР.

Автор многих трудов по книговедения, библиографии, литературно-театральной критики и по истории украинского театра.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Литература 
 Королевич Н. Ф. Українский бібліограф Ю. О. Меженко (1892—1969): Біобібліогр. нарис. Київ, 1993.
 Юрій Олексійович Меженко (1892—1969): Матеріали до біографії: [Биобиблиогр.]. Київ, 1994.
 Соколинский Е. К., Румянцев А. Р. Ю. А. Меженко: (Штрихи к портрету) // Историко-библиографические исследования. 1994. Вып. 4.
 Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка. Київ, 1997.
 Соколинский Е. К. Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории. СПб., 1998.
 Ковальчук Г. I. Український науковий Iнститут книгознавства (1922—1936). — Київ : Академперіодика, 2015. — 684, [3] с. — ISBN 978-966-360-299-8.

Ссылки 
 МЕЖЕНКО (ИВАНОВ-МЕЖЕНКО) Юрий Алексеевич
 Юрій Меженко. Українська книжка часів великої революції. Київ, Український науковий інститут книгознавства, 1928.

Родившиеся в Харькове
Умершие в Киеве
Похороненные на Байковом кладбище
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Литературоведы СССР
Литературоведы Украины
Библиографы СССР
Библиографы Украины
Коллекционеры СССР
Коллекционеры Украины
Библиофилы СССР
Библиофилы Украины
Редакторы Украины
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Расстрелянное возрождение